

Pessoas
Gilbert (cantor), cantor e ator egípcio radicado no Brasil
Gilbert, escritor britânico
William Gilbert, físico e médico inglês, pesquisador no campos do magnetismo e da eletricidade

Localidades

Gilbert (Entre Ríos)

Gilbert (Arizona)
Gilbert (Arkansas)
Gilbert (Carolina do Sul)
Gilbert (Iowa)
Gilbert (Luisiana)
Gilbert (Minnesota)
Gilbert (Virgínia Ocidental)
Gilbert - ilhas do oceano Pacífico

Outros
Gilberto (Disney), sobrinho do Pateta.
Gilbert (cratera marciana)

Desambiguações de antropônimos